Dariusz Brzozowski – batterista polacco
 Stanislaw Brzozowski – filosofo, scrittore e critico letterario polacco
 Tadeusz Brzozowski – gesuita polacco